Hastings (Engeland), een plaats en district in East Sussex, Engeland
Hastings (Nieuw-Zeeland), een stad in de regio Hawke's Bay in Nieuw-Zeeland
Hastings (Florida)
Hastings (Iowa)
Hastings (Michigan)
Hastings (Minnesota)
Hastings (Nebraska)
Hastings (Oklahoma)
Hastings (Pennsylvania)
Hastings (Barbados)
Hastings International Chess Congress of 'Hastings', een jaarlijks schaaktoernooi in Hastings (Engeland)

Personen 
Bob Hastings, een Amerikaans acteur
Don Hastings, een Amerikaans acteur
Pye Hastings, een Brits musicus
Scott Hastings, een Amerikaans basketballer

Fictief persoon 
Arthur Hastings, fictief persoon uit de boeken van Agatha Christie

Zie ook 
Slag bij Hastings, een veldslag uitgevochten op 14 oktober 1066